Biotec steht für:
 Miltenyi Biotec, Biotechnologieunternehmen in Bergisch Gladbach
 S.D.R. Biotec, Abfallunternehmen in Sachsen